Marcilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Marcilly (Manche) im Département Manche
Marcilly (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
Marcilly-d’Azergues im Département Rhône
Marcilly-en-Bassigny im Département Haute-Marne
Marcilly-en-Beauce im Département Loir-et-Cher
Marcilly-en-Gault im Département Loir-et-Cher
Marcilly-en-Villette im Département Loiret
Marcilly-et-Dracy im Département Côte-d’Or
Marcilly-la-Campagne im Département Eure
Marcilly-la-Gueurce im Département Saône-et-Loire
Marcilly-le-Châtel im Département Loire
Marcilly-le-Hayer im Département Aube
Marcilly-lès-Buxy im Département Saône-et-Loire
Marcilly-Ogny im Département Côte-d’Or
Marcilly-sur-Eure im Département Eure
Marcilly-sur-Maulne im Département Indre-et-Loire
Marcilly-sur-Seine im Département Marne
Marcilly-sur-Tille im Département Côte-d’Or
Marcilly-sur-Vienne im Département Indre-et-Loire

Marcilly ist auch die Bezeichnung des früheren Zisterzienserklosters Marcilly im Département Yonne.